Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população no Censo de 1872 incluindo as freguesias, com a divisão territorial administrativa, os topônimos e a ortografia da época, ano em que ainda era Província de São Paulo, tendo população total de 837.354 pessoas e integrava o Império do Brasil.

Ver também 
Censo demográfico do Brasil de 1872

Ligações externas 
 Digitalização do Censo demográfico do São Paulo de 1872
 Comparação da população do estado de São Paulo nos censos de 1872, 1886 e 1890

1872
1872 no Brasil